Mullins peut désigner :

Patronyme

 Eustace Mullins (1923–2010), écrivain américain ;
 Hayden Mullins (né en 1979), footballeur anglais ;
 
 Mike Mullins (né en 1970), joueur irlandais de rugby à XV, d’origine néo-zélandaise.
 Tara Mullins (1977-), joueuse canadienne de squash.

Toponyme
 Mullins, ville de Caroline du Sud ;
 Mullins, fleuve du Belize.

Voir aussi